Bergermann ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Bergermann (* 1978), deutsche Autorin
 Melanie Bergermann (* 1980), deutsche Journalistin
 Rudolf Bergermann (* 1941), deutscher Ingenieur und Tragwerksplaner
 Zoe Bergermann (* 1994), kanadische Snowboarderin

Siehe auch:
 Schlaich Bergermann Partner, Unternehmen aus Stuttgart, das Ingenieurleistungen im Bauwesen anbietet